Álex Pérez puede referirse a:

 Álex Pérez Aracil (1985-), futbolista español;
 Álex Pérez Navarro (1991-), futbolista español;
 Alex Vladimir Pérez (1987-), futbolista ecuatoriano.